Niemcy:
 Buckau – dzielnica Herzberg (Elster)
 Buckau – dzielnica Magdeburga
 Buckau – rzeka, dopływ Haweli

Inne:
 Buckau – statek

Zobacz też:
 Bukau